Hucho steht für:

 Ferdinand Hucho (* 1939 in Berlin), deutscher Biochemiker und emeritierter Professor
 Hucho (Gattung), eine Fischgattung